

Comme nom de famille 
 Alice Schwarzer (1942-), féministe allemande.
Christian Schwarzer (1969-) handballeur allemand.
 Mark Schwarzer (1972-), footballeur australien.
 SCH (de sa vraie identité Julien Schwarzer) (1993-), rappeur français.

Homonymie de patronyme